Clifford Smith (cricket), Brits cricketspeler
 Method Man, het pseudoniem van de Amerikaanse rapper Clifford Smith
 Mr. Vegas, het pseudoniem van de Jamaicaanse Dancehall-zanger